

События 
 Консулы Флавий Руфий Постумий Фест и Флавий Маркиан.
 Февраль — Рицимер во главе варварской армии осадил Рим. С согласия Льва и при поддержке Гейзериха Рицимер провозгласил императором константинопольского сенатора Олибрия. В столице начался голод. 11 июля — Варвары ворвались в Рим и подвергли его разграблению. Антемий схвачен и убит Гундобадом.
 июль-октябрь — Император Западной Римской империи Олибрий, Аниций (ум.472, 23 октября). Женат на Плацидии, младшей дочери Валентиниана III.
 23 октября — Смерть Олибрия во время эпидемии чумы.
 472—473 — Эфталиты выгнали хионитов из Согда, распространились до Каспийского моря и захватили северо-западную Индию.
 Мин-ди умер. На престол возведён Лю Юй.
 472—477 — Император Сун Лю Юй (Цан У-ван / Хоу Фэй-ди).
 Набег жужаней на Тоба-Вэй.

Скончались 
 Прокопий Антемий — римский император
 23 октября — Олибрий — римский император
 Мин-ди

См. также